Жулія Конрад (;  6 серпня 1990, Ресіфі, Бразилія) — бразильська акторка.

Біографія 

Жулія Конрад народилася 6 серпня 1990 року в Ресіфі. Закінчила  (Нью-Йорк).

Фільмографія

Телебачення

Кіно

Примітки

Посилання 
 Інтерв'ю з Жулією Конрад
 Інтерв'ю з Конрад

Бразильські акторки
Акторки XXI століття